Le terme Calway constitue un patronyme. Ce terme peut se référer à :

Personnalités 

 James Calway, cultivateur du  nord-est, meunier et marchand de Saint-Joseph-de-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Toponymes 

 Rivière Calway, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Frampton (MRC de La Nouvelle-Beauce), Saint-Odilon-de-Cranbourne (MRC de Robert-Cliche) et Saint-Joseph-de-Beauce (MRC de Robert-Cliche), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Autres 

 Carrière Calway, une carrière de basalte située à Saint-Joseph-de-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.